Allen Bathurst kan syfta på:

Allen Bathurst, 1:e earl Bathurst (1684–1775), brittisk politiker
Allen Bathurst, 6:e earl Bathurst (1832–1892), brittisk politiker
Allen Bathurst, Lord Apsley (1895–1942), brittisk politiker